Dissodactylus är ett släkte av kräftdjur. Dissodactylus ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Dissodactylus